Getafe CF er en spansk fodboldklub fra Madrid-forstaden Getafe, der spiller i La Liga. 9. juli 2007 offentliggjorde klubben, at den har ansat Michael Laudrup og John Faxe Jensen som ny trænerduo for to år. Efter en enkelt sæson med blandet succes valgte den danske duo dog at forlade klubben.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 1946 under navnet Peña Madridista, men skiftede i 1983 navn til det nuværende. I mange år spillede klubben i de lavere rækker, men i 1993 rykkede Getafe op i den næstbedste række. Efter at have været bundhold i mange år havde klubben i 2003/2004 en meget god sæson, der førte til oprykning til La Liga.

Klubben nåede i 2006/2007 finalen i Copa del Rey efter at have vundet 4-0 på hjemmebane over FC Barcelona.

Nuværende spillertrup 
Pr. 8. Maj 2022

Stab 

Cheftræner: Míchel
Assistent træner:Juan Carlos Mandiá
Teknisk træner: Santos Ramírez Gomez
Fysioterapeut: Fermin Valera
Fysioterapeut: Quique Pascual
Fysioterapeut: Álvaro García
Fysioterapeut: Javi Beloqui
Læge: Cris Oyola
Læge: Ana De la Torre

Titler 
Copa del Rey:
 Sølv (2): 2006/2007, 2007/2008

Kendte spillere 
  Luis Aragonés 
  Cosmin Contra

Danske spillere 

 Ingen

Europæisk deltagelse

Eksterne henvisninger 
 Getafes officielle hjemmeside
 Dansk fanside for Getafe CF

Referencer 

 
Etableret i 1946